Den Namen Genovevakirche (der hl. Genoveva von Paris geweiht) tragen folgende Kirchengebäude

in Belgien:
 Sint-Genovevakerk in Oplinter, Stadt Tienen

in Deutschland:
 Kirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa (Ellhofen) 
 St. Genovefa (Obermendig)

in Frankreich:
 Sainte-Geneviève d’Angers, Kapelle in Angers
 Sainte-Geneviève de Loqueffret, Loqueffret
 Ste-Geneviève (Barcy), Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France
 Kirche der Hl. Genoveva, heute: Panthéon, Paris
 Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice, Kathedrale in Nanterre

in Kanada:
 Église Sainte-Geneviève in Montréal

in Österreich:
 Bachlehenkapelle (Außervillgraten)

in Spanien:
 Iglesia de Santa Genoveva in Sevilla

in den Vereinigten Staaten:
 St. Genevieve Church in Chicago
 St. Genevieve Church in Slidell

Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Genoveva von Paris